Doggy Bag — второй альбом американского рэпера Bow Wow, выпущенный в 2001 году на лейблах So So Def и Columbia Records. За первую неделю диск был продан в количестве 320 000 экземпляров.

Список композиций 
Все треки создали Джермейн Дюпри и Брайан-Майкл Кокс, за исключением трека № 2, написанного Neptunes.

Чарты и сертификации

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы Bow Wow